Сучијапа има више значења:

 Општина Сучијапа (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сучијапа (Сучијапа, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику